II liga 2014/2015 – 1. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reformie przeprowadzonej w 2014 roku, wprowadzającej jedną grupę ogólnopolską zamiast dotychczasowych dwóch. W rozgrywkach wzięło udział 18 drużyn, grając systemem kołowym.

Drużyny 

Objaśnienia:
Raków Częstochowa utrzymał się w lidze z powodu braku licencji dla Warty Poznań. Nie uzyskała jej również Polonia Bytom, która była pierwsza w kolejności do ubiegania się o pozostanie na trzecim szczeblu rozgrywek.
Podano miejsce zajęte przez Kolejarza Stróże, który po sezonie 2013/2014 spadł do I ligi z powodu braku licencji na tym szczeblu rozgrywkowym. Limanovia Limanowa (10. drużyna grupy wschodniej II ligi, pierwotnie spadająca do III ligi) i Kolejarz Stróże połączyły się następnie w nowy klub pod nazwą Limanovia Limanowa – przejął on miejsce i licencję w II lidze po Kolejarzu.

Rozgrywki 
Drużyny rozegrały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej.

Trzy czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowane zostały awansem do I ligi, 4. drużyna zagrała w barażach o wejście na drugi poziom rozgrywkowy. Z ligi miały spaść cztery ostatnie zespoły do III ligi, jednakże z powodu rezygnacji Floty Świnoujście z udziału w rozgrywkach I ligi w sezonie 2014/2015 i tym samym degradacji jej o dwie klasy rozgrywkowe, w strefie spadkowej znalazły się trzy zespoły zajmujące miejsca odpowiednio: 16, 17 i 18. Ostatecznie, z powodu braku licencji na grę w II lidze dla Widzewa Łódź, spadły tylko dwie najsłabsze drużyny.

Tabela 

||rowspan=12|

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Lider kolejka po kolejce

Strzelcy 
 30 goli 
 SSW Łukasz Sekulski

 17 goli 
 ZSO Jakub Arak

 16 goli 
 NAG Adam Setla

 14 goli 
 LEG Szymon Lewicki
 ZNI Maciej Górski

 12 goli 
 WPU Konrad Nowak

 11 goli 
 LIM Martin Pribula

 10 goli 
 GWB Marcin Orłowski
 KOT Jakub Poznański
 RAK Dariusz Pawlusiński
 WPU Jarosław Niezgoda

 9 goli 
 BŁS Robert Gajda
 ROW Szymon Sobczak
 KLU Piotr Giel
 OBR Wojciech Wojcieszyński
 SIA Marcin Truszkowski

 8 goli 
 ROW Mariusz Muszalik
 NAG Tomasz Boczek
 ROZ Sebastian Gielza
 ROZ Tomasz Wróbel
 SMI Sebastian Łętocha
 SMI Mateusz Cholewiak

 7 goli 
 BŁS Sebastian Inczewski
 OBR Jurij Hłuszko
 RAK Wojciech Reiman
 ROZ Adam Żak
 ROZ Robert Tkocz
 SMI Bartosz Nowak
 SSW Tomasz Płonka
 ZSO Hubert Tylec

 6 goli 
 ROW Michał Płonka
 GWB Rafał Figiel
 KOT Krzysztof Biegański
 KLU Piotr Burski
 PNI Roman Stepankow
 RAK Artur Pląskowski
 RAK Wojciech Okińczyc
 SSW Michał Czarny

 5 goli 

 4 gole 

 3 gole 

 2 gole 

 1 gol

Bramki samobójcze

Trenerzy 
Źródło: 90minut.pl

Stadiony

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polski Związek Piłki Nożnej
 Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II-ej ligi na sezon 2014/2015

2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2014 w polskim sporcie
2015 w polskim sporcie